Eugenio Emanuele di Savoia-Villafranca (1816-1888) – III conte di Villafranca e principe di Carignano dal 1834
Eugenio Ilarione di Savoia-Carignano (1753-1785) – principe sabaudo e primo Conte di Villafranca 
Eugenio Maurizio di Savoia-Carignano (Eugenio Maurizio di Savoia-Soissons, 1635-1673) – comandante militare al servizio di Luigi XIV di Francia

Pagine correlate 

Eugenio di Savoia (disambigua)
Eugenio di Savoia-Soissons